Junior Basurto Lomba es un compositor y  Director Musical de Teatro Musical y Cine . Dentro de sus trabajos más reconocidos se encuentran la dirección musical de Godspell, el musical de broadway, producido en Santo Domingo, República Dominicana, El Milagro de Fátima, La Llamada, Hoy No Me Puedo Levantar e Into The Woods

Biografía

Infancia y Formación Musical

Junior Basurto Lomba, nació el 19 de septiembre de 1992 en Villahermosa, Tabasco; México. Con solo dos años se transfiere a Santo Domingo, República Dominicana. Allí inicia sus tempranos estudios musicales con la Maestra Carolina Hernández, para luego iniciar lecciones en la Escuela Elemental de Música, Elila Mena.. Luego al finalizar sus estudios elementales de Piano y Lectura Musical en EDEM, ingresa a Estudio Diná, allí sigue perfeccionando la técnica pianista y estudios complementarios.
Contemporáneamente realiza talleres de técnica pianística en el Conservatorio de Música de Santo Domingo con figuras reconocidas internacionalmente como Martin Söderberg, Damaris Morales y Víctor Hugo; recibiendo la invitación para continuar sus estudios en el Conservatorio de Houston, Texas.

En el 2014 se transfiere a Roma a continuar sus estudios superiores en música realizando una licenciatura en Composición, graduándose Summa Cum Laude en el Saint Louis College of Music. En este período es elegido para realizar un intercambio con el programa Erasmus en Madrid, España donde realiza estudios de música contemporánea. Al regresar a Roma realiza un Master en Film Scoring y es elegido para ser parte del cuerpo docente de la universidad.

Carrera
Con tan solo 15 años asiste a la audición de la compañía teatral y productora de musicales, THEAMUS. Resulta seleccionado para el montaje del musical El Milágro de Fatima, donde inicia una estrecha colaboración con el director Luis Marcell Ricart, quien pone en sus manos los Arreglos Musicales, Reorquestación y composición de música adicional para el musical. Este fue el inicio de su carrera musical.
Luego de este musical realizó la Producción Musical de las cuatro temporadas del espectáculo producido para el Despacho de la Primera de la República Dominicana, Sueños y Fantasía. Le siguieron otros proyectos como i Love RD, donde realiza la dirección vocal. 

El 2010 inicia formando parte del espectáculo Como en Broadway por Haití, concierto pro-recaudación de fondos para los afectados del terremoto en Haití. Luego realiza la adaptación a teatro musical de la opera de Engelbert Humperdinck,  Hansel & Gretel.

Compone su primer musical, Voces del Bosque, en el 2011 para la escuela de educación de UNIBE. Luego ese mismo año ingresa a formar parte de la fundación Yo también puedo, con quienes compone el musical Escucha mi sueño, realizado con más de 50 niños especiales en escena.

En el 2012 ingresa a formar parte del musical "Disney’s Camp Rock, the musical". Luego funge como Director Vocal del musical dominicano: Johnny, el musical. Inspirado en la vida del merenguero Johnny Ventura. Ese mismo año realiza la composición musical para campañas publicitarias en República Dominicana para reconocidas marcas como Marlboro Gold On Top 2 y el lanzamiento de Kia Picanto en colaboración con la actriz y productora Laura García-Godoy.

Dirige la banda en vivo en Santo Domingo del musical Godspell, escrito por Stephen Schwartz y su reposición en el 2013, recibiendo excelentes críticas de la prensa nacional, siendo hasta la fecha uno de los trabajos más elogiado.

En el 2013 vuelva a colaborar con la fundación Yo también puedo y compone el musical "Gliburbit" . Luego es seleccionado para formar parte del elenco de la ópera La Boheme de Giacomo Puccini. celebrando los 40 años del Teatro Nacional de Santo Domingo. Contemporáneamente fungía como Pianista de ensayos y de orquesta además de Director Musical Asociado del musical " Legally Blonde" . protagonizado por la actriz Akari Endo.
Ese mismo año forma parte de la producción de Amaury Sánchez: Rock Sinfónico. Luego realiza los Arreglos Musicales, Orquestación, Producción Musical y Asistencia en la Dirección Vocal del musical "A Christmas Carol" . Antes de finalizar el año forma parte del elenco y de la producción del CD del musical Regalo de Navidad de Juan Bosch con música y letras de Frank Ceara.

En el 2015 realiza la Producción Musical y compone un tema original para el musical Peter Pan , producido por Jam Academy. Luego realiza los Arreglos Musicales, Orquestación, Producción Musical y Composición de temas adicionales para el musical Aladino y la lámpara maravillosa, producido por Theamus.

En Italia sus composiciones originales “You’ll Never Be Alone” , "Alike" y "Murky" fueron seleccionadas en los años 2015, 2017 y 2019 para ser interpretadas por una orquesta. "You'll Never Be Alone" y "Murky" en el auditorio más importante de Roma, el Auditorium Parco della Musica; y "Alike" en el emblemático Teatro Eliseo.

Elaboró el score original para el cortometraje Cordones Necios protagonizado y dirigido por Hector Matias

Realizó la música de entrada del programa de entrevistas Roger González Presenta. 

En diciembre de 2020 asume la Dirección Musical del Gran Teatro del Cibao en República Dominicana.

En el 2021 realiza diversas presentaciones artísticas como parte de su labor como Director Musical del Gran Teatro del Cibao entre las cuáles se destacan el musical Cats, Navidad Mágica en Concierto (presentado en el Palacio Nacional de República Dominicana y en el Gran Teatro del Cibao, donde asistieron el Presidente de la República Luis Abinader, la Primera Dama Raquel Arbaje y altos funcionarios del gobierno.

En el 2022 realiza la segunda temporada del musical La Llamada, realiza la Dirección y Producción Musical de Hoy No Me Puedo Levantar el musical de habla hispana más exitoso de todos los tiempos con los grandes éxitos de Mecano y realiza la Dirección Musical de Into the Woods el musical de Stephen Sondheim. Dirige la misa de celebración del centenario de la coronación de la Virgen de la Altagracia en un evento multitudinario celebrado en el Palacio de los deportes dirigiendo una Orquesta Sinfónica de 60 músicos y 100 voces.  Culmina el año con la segunda temporada de Hoy No Me Puedo Levantar

Actualmente
Actualmente reside en Santiago de los Caballeros, República Dominicana; Donde es Director Musical del Gran Teatro del Cibao

Trabajos realizados

Teatro Musical

Ópera

Cine

CD

Publicidad

TV & Radio

Conciertos

Referencias

Enlaces externos 
 www.juniorbasurtolomba.com Sitio Oficial